Колонија ел Тепејак има више значења:

 Колонија ел Тепејак, Кофрадија (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Колонија ел Тепејак (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику